Ербій — хімічний елемент, у вільному стані м'який сріблясто-білий метал.
 ER-модель — модель «сутність-зв'язок», модель даних, що використовується у проектуванні баз даних.
 Er — скорочене позначення еритроцитів крові (медицина).